Шаймер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шаймер, Брайан (род. 20 апреля 1962, Нейплс, США) — американский бобслеист, выступавший за сборную США с 1985 года по 2002.
 Шаймер, Лу (19 октября 1928, Питтсбург — 17 октября 2013, Лос-Анджелес) — американский мультипликатор, режиссёр, продюсер, актёр озвучивания и сооснователь.